Плей-офф Мировой группы — промежуточные матчи сборных команд за право попадания в Мировую группу Кубка Федерации. Проводится между командами, проигравшими в 1/4 финала Мировой группы и победившими в Мировой группе II.

Победители плей-офф Мировой группы будут выступать в Мировой группе в 2008 году; проигравшие — в Мировой группе II.

Игры

Австрия — Израиль

Бельгия — Китай

Япония — Германия

Испания — Чехия

См. также 
 Кубок Дэвиса 2007. Плей-офф Мировой Группы

Ссылки 
 Официальный сайт 

Плей-офф